Der Ausdruck Nicken bezeichnet

 die Kopfbewegung in senkrechter Richtung, die in „westlichen“ Ländern als Bejahung einer Frage gedeutet wird, siehe Nicken (Geste)
 die Rotationsbewegung eines Fahrzeugs um seine Nickachse, siehe Querachse